El Aguacatito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Aguacatito, Guerrero, ort, Taxco de Alarcón, 
 El Aguacatito, Hidalgo, ort, Pacula, 

Robotskapade Mexikoförgreningar